Троянова — женская форма русской фамилии Троянов. Известные носительницы:
 Троянова, Агния Ефимовна (1907—1986) — старший мастер консервного завода, Герой Социалистического Труда.
 Троянова, Гертруда Михайловна (1926—2015) — советская и российская певица, вокальный педагог.
 Троянова, Яна Александровна (род. 1973) — российская актриса.